Марија де Лоурдес има више значења:

 Марија де Лоурдес (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марија де Лоурдес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марија де Лоурдес (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија де Лоурдес (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Марија де Лоурдес, Мануел Бракамонтес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику